Boban je hrvatsko prezime ilirsko-vlaškoga porijekla sa značenjem "kamen", a srpsko i crnogorsko osobno ime. Među Srbima i Crnogorcima Boban se rabi kao skraćeno ime od Slobodan. Hrvati s prezimenom Boban najbrojniji su u općini Grude, točnije selu Bobanova Draga. Određeni dio s prezimenom Boban živi u Solinu i okolici.

Najstariji dokument s prezimenom Boban datira iz 14. st. i danas se nalazi u Kotoru. Bobani su po podrijetlu Vlasi, a po izboru katolici i Hrvati.

† A se leži D[o]brilo Bobanь (?) i brat mu Viganj [i] sinь Ivanišemь(!). I ovo legosmo na s[v]oj (svojoj) baštinoj.
 
Natpis je stradao prije Drugoga svjetskog rata, te ga objavljujemo po Truhelkinoj transliteraciji. Truhelka je stavljao upitnike i uskličnike iza poluglasa, koji su pak značili u bosančici da se mora izgovarati n, m, nj itd. Slično je u engleskome ili francuskome gdje se dodaje slovo e. Natpis je bio na kamenoj nadgrobnoj ploči u Žakovu u Popovu polju, najvjerojatnije iz 15 st.

Božidar Boban-hrvatski glumac
Ervin Boban-hrvatski nogometaš
Gabrijel Boban-hrvatski nogometaš
Gordana Boban-BiH glumica
Ivica Boban-hrvatska redateljica
Ljubo Boban-hrvatski povjesničar
Marcel Boban-hrvatski nogometaš
Mate Boban-hrvatski političar iz BiH
Rafael Boban-hrvatski političar i član ustaškog pokreta
Ranko Boban-hrvatski pjevač iz BiH
Vjekoslav Boban-hrvatski književnik i jezikoslovac
Zvonimir Boban-hrvatski nogometaš
Slobodan "Boban" Živojinović-srpski tenisač
Eugène Boban-francuski kolekcionar
Boban Marković-srpski trubač
Boban Babunski-makedonski nogometaš
Boban Nikolić-srpski nogometaš
Boban Maksimović-srpski nogometaš
Boban Bajković-crnogorski nogometaš
Boban Čabarkapa-crnogorski nogometaš
Boban Rajović-crnogorski pjevač

Vidi također 
Bobanova Draga
Bobanovo Selo

 Hrvatska prezimena
Imena